Stati Uniti d'America
 Carterville – città della Contea di Williamson, Illinois
 Carterville – città della Contea di Jasper, Missouri